Otočje Futuna, u državi Wallis i Futuna, poznato i kao otočje Hoorn
 Futuna, otok u državi Wallis i Futuna,
 Futuna (Vanuatu), otok u državi Vanuatu